Павловская — название населенных пунктов в России и женская форма фамилии .

Населённые пункты

Архангельская область 
 Павловская — деревня в Вельском районе.
 Павловская — деревня в Верхнетоемском районе.
 Павловская — деревня в Коношском районе.
 Павловская — деревня в Няндомском районе.
 Павловская — деревня в Онежском районе.
 Павловская — деревня в Сюмском сельском поселении Шенкурского района.
 Павловская — деревня в Усть-Паденьгском сельском поселении Шенкурского района.
 Павловская — деревня в Шеговарском сельском поселении Шенкурского района.

Владимирская область 
 Павловская — деревня в Судогодском районе.

Вологодская область 
 Павловская — деревня в Вожегодском городском поселении Вожегодского района.
 Павловская — деревня в Нижнеслободском сельском поселении Вожегодского района.
 Павловская — деревня в Явенгском сельском поселении Вожегодского района.
 Павловская — деревня в Кичменгско-Городецком районе.
 Павловская — деревня в Верховском сельском поселении Тарногского района.
 Павловская — деревня в Тарногском сельском поселении Тарногского района.
 Павловская — деревня в Тотемском районе.

Кировская область 
 Павловская — деревня в Афанасьевском районе.

Краснодарский край 
 Павловская — станица в Павловском районе.

Ярославская область 
 Павловская — деревня в Некоузском районе.

Фамилия 
 Павловская, Александра Ивановна (1921—2012) — советский и российский историк-антиковед.
 Павловская, Валентина Константиновна (1888—1947) — певица (сопрано), засл. деят. искусств РСФСР (1939).
 Павловская, Галина Васильевна (род. 1955) — чешская писательница, сценаристка и публицистка, издатель, актриса.
 Павловская, Людмила Борисовна (1937—2018) — советский и российский тренер по конькобежному спорту, Заслуженный тренер РСФСР (1989).
 Павловская, Татьяна Геннадьевна (род. 1969) — российская оперная певица.
 Павловская, Эльжбета (Элиза Ожешкова; 1841—1910) — польская писательница белорусского происхождения, общественный деятель.
 Павловская, Эмилия Карловна (1853—1935) — певица (сопрано).

Составная фамилия
 Павловская-Боровик, Вера Ильинична (1886—1975) — советская артистка оперы и драмы, педагог.

Другое 
 Павловская (порода кур)

См. также 

 Павловская 1-я
 
 Павловская площадь
 Павловская реформа.
 Павловская ГЭС
 
 Павел